Gilles Vidal peut faire référence à :
 Gilles Vidal (1955-), écrivain et éditeur français ;
 Gilles Vidal (1962-), professeur d'histoire, écrivain et éditeur français ;
 Gilles Vidal (1964-), photographe ;
 Gilles Vidal (1972-), designer automobile français, directeur du style de Peugeot depuis 2010.
 Gilles Vidal (-), conseiller des affaires étrangères de 1ère classe (1992), ambassadeur de France au Cameroun (1993), au Honduras (1997) et au Guatemala (2000-2005).

Notes et références